Fitch ist:

 eine Ratingfirma, siehe Fitch Ratings
 ein Modelabel, siehe Abercrombie and Fitch
 der Name einer Fregatte der US Marine; USS Aubrey Fitch (FFG-34)
 ein Kalkül, um formale Beweise auf Logik erster Ebene durchzuführen, siehe Fitch-Kalkül 

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fitch (Kentucky)
 Fitch (New York)
 Fitch (North Carolina)
 Fitch (Ohio)
 Fitch Point (New York)

Fitch ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Fitch (1912–1981), US-amerikanischer Leichtathlet
 Alison Fitch (* 1972), australische Triathletin

 Ashbel P. Fitch (1848–1904), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Aubrey Wray Fitch (1883–1978), US-amerikanischer Admiral

 Bob Fitch (1919–2003), US-amerikanischer Diskuswerfer
 Dennis Fitch (1942–2012), US-amerikanischer Pilot
 Edward Fitch (1864–1946), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Ezra Fitch (1865–1930), Anwalt und Gründer des Unternehmens Abercrombie & Fitch
 Frederic Brenton Fitch (1908–1987), US-amerikanischer Logiker
 Graham N. Fitch (1809–1892), US-amerikanischer Politiker
 Henry Sheldon Fitch (1909–2009), US-amerikanischer Zoologe und Herpetologe
 Horatio Fitch (1900–1985), US-amerikanischer Leichtathlet
 Jabez W. Fitch (1823–1884), US-amerikanischer Politiker
 James Marston Fitch (1909–2000), US-amerikanischer Denkmalpfleger

 Joyce Fitch (1922–2012), australische Tennisspielerin
 Mal Fitch (1926–2022), US-amerikanischer Musiker
 Ralph Fitch († 1611), englischer Handelsreisender
 Rodney Fitch († 2014), britischer Designer

 Tecumseh Fitch (* 1963), US-amerikanischer Verhaltensforscher und Kognitionsbiologe
 Val Fitch (1923–2015), US-amerikanischer Physiker
 Walter Hood Fitch (1817–1892), britischer Lithograph und Pflanzenillustrator
 Walter M. Fitch (1929–2011), US-amerikanischer Molekularbiologe und Evolutionsforscher

Sonstiges:
 Fitch-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika